Oppido puede referirse a:
 Oppido Lucano, pueblo de la provincia de Potenza, en la Región Basilicata, al sur de Italia.
 Oppido Mamertina, municipio sito en el territorio de la provincia de Reggio Calabria, en Calabria, Italia.